

Théâtre 
 Le Légataire universel, pièce de théâtre en cinq actes et en vers écrite en 1708 par Jean-François Regnard ;

Cinéma 
 Le Légataire universel, film muet français réalisé par André Calmettes, sorti en 1909, adaptation de la pièce de Jean-François Regnard ;